Stederdorf bezeichnet

 Stederdorf (Peine), Stadtteil von Peine in Niedersachsen
 Stederdorf (Wrestedt), Gemeindeteil von Wrestedt in Niedersachsen